Het seizoen 2022/23 van de Primera División is het 92ste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Aan de competitie nemen twintig clubs deel. Real Madrid CF was titelverdediger. Een seizoen eerder degradeerden Granada CF, Levante UD en Deportivo Alavés rechtstreeks uit de Primera División. Zij werden vervangen door UD Almería, Real Valladolid en Girona FC.

De eerste wedstrijd werd gespeeld op vrijdag 12 augustus 2022 en de laatste speelronde tijdens het weekend van 3 en 4 juni 2023.

Clubs en locaties 

De volgende teams namen deel aan de Primera División tijdens het seizoen 2022/23.

Primera División
Competitievoetbal 2022/23